Redecilla puede referirse a:

Redecilla, una de las cuatro cavidades del estómago de los rumiantes.
Municipios de la provincia de Burgos, Castilla y León, España:
Redecilla del Camino.
Redecilla del Campo.